Ringstead kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ringstead (parish i Storbritannien, Northamptonshire), England, 
 Ringstead (parish i Storbritannien, Norfolk), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar